w sztuce
 Dzika lokatorka – film  z 1992
 Dzika lokatorka – film  z 2007